Rai HD è un gruppo di canali televisivi della Rai in alta definizione, sia nativa che upscalata, e occasionalmente in formato 3D.

Canali 
L'offerta in alta definizione della Rai comprende 13 canali televisivi che trasmettono via satellite Eutelsat Hot Bird 13° Est, di cui cinque sono disponibili anche sul digitale terrestre.

I canali trasmettono con una risoluzione 1080i sul satellite e sul digitale terrestre (ad eccezione di Rai News 24 che trasmette in 720p), mentre su RaiPlay utilizzano una risoluzione 720p (1280x720).

Fino al 18 settembre 2016 Rai HD è stato un solo canale, presente sul digitale terrestre, la cui programmazione era costituita prevalentemente dal simulcast upscalato di Rai 1, cui a volte si aggiungevano programmi in HD nativo in onda anche su altre reti. Dal giorno dopo, sono disponibili Rai 1 HD sul mux 3, Rai 2 HD e Rai 3 HD sul mux 4 e, solo nelle zone in cui è presente il mux 5, Rai 4 HD e Rai Premium HD.

Attivi

Chiusi

Programmazione 
Fino al 2012 il canale Rai HD ha trasmesso, essenzialmente, la stessa programmazione di Rai 1 soggetta ad upscaling (in questi casi il logo in sovraimpressione rimane quello di Rai 1), ad eccezione dei programmi trasmessi in HD nativo, nel formato 1080i, dove al logo delle reti si aggiunge anche la scritta HD.

Dal 2013 la Rai propone un numero maggiore di programmi in HD nativo, provenienti anche dalle altre due generaliste, da Rai 5 e da Rai Sport (film, fiction, eventi importanti).

A partire dal 25 ottobre 2013 si aggiungono all'offerta in alta definizione della Rai anche i canali Rai 2 HD e Rai 3 HD, mentre il primo canale diventa Rai 1 HD; sul digitale terrestre, tuttavia, rimane il solo canale Rai HD. Il 14 settembre 2015 arriva il canale Rai Sport 1 HD (versione in alta definizione di Rai Sport 1) mentre il 21 ottobre 2015 viene annunciato un piano per la fruizione in HD di tutti canali su Tivùsat. Nel corso della prima parte del 2016 sono iniziate le trasmissioni di Rai 4 HD (il 22 gennaio) e di Rai Movie HD e Rai Premium HD (il 26 maggio).

In occasione del Campionato europeo di calcio 2016, le sette partite della fase finale, sono state trasmesse in Ultra HD, sul canale Rai 4K disponibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Tivùsat.

Durante le Olimpiadi di Rio è stato attivato Rai Sport 2 HD sia sul digitale terrestre, sia su Tivùsat, sia su Sky; al termine delle Olimpiadi, il canale in alta definizione ha terminato le trasmissioni sul digitale terrestre e su Sky e al termine delle Paralimpiadi anche sulla piattaforma satellitare Tivùsat. Inoltre, nel medesimo periodo, sul digitale terrestre, il canale Rai HD è stato temporaneamente sostituito da Rai 2 HD (rete olimpica) mentre, sulla piattaforma satellitare Sky, sono stati momentaneamente inseriti Rai 2 HD, Rai Sport 1 HD e Rai Sport 2 HD. I tre canali HD su Sky non sono più visibili dal 23 agosto 2016.

Dal 19 settembre 2016 su Tivùsat sono iniziate le trasmissioni di Rai 5 HD, mentre sul digitale terrestre arrivano Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD.

Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2017, con la riorganizzazione delle frequenze satellitari Rai, su Tivùsat è stata completata l'offerta HD con l'aggiunta di Rai News 24 HD, Rai Storia HD, Rai Scuola HD, Rai Gulp HD e Rai Yoyo HD.

Dal 5 febbraio 2017, Rai Sport 1 HD assume la denominazione Rai Sport + HD e si sposta sul canale 57.

Indicazione programma in alta definizione 
Fino al 7 marzo 2022, su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport in definizione standard, era presente un'indicazione che rimandava alla numerazione LCN del canale della rispettiva versione alta definizione; dopo tale data è rimasta presente solo nella versione standard di Rai 3. Mentre fino al 19 settembre 2016 appariva solo in caso di programmi trasmessi in HD nativo, da tale data è diventata fissa.

Dolby Digital 
Dal 14 gennaio 2012 il canale ha implementato l'audio Dolby Digital sulla seconda traccia audio che diventa Dolby Digital 5.1 in alcuni programmi. Ora la traccia in Dolby Digital è impostata come primaria.

Sul satellite, la traccia in Dolby Digital è chiamata oth e va selezionata manualmente. La traccia principale è in stereo. A causa di ciò, non è presente la traccia per le audiodescrizioni.

3D 
Il 27 gennaio 2012 ha trasmesso per la prima volta un programma in 3D, il film-documentario Le non persone, ripetendo il formato di trasmissione il 1º aprile 2012 con Un gigante, il 10 dicembre 2013 con il film I tre moschettieri e il 10 settembre 2014 con il film The Avengers.

Programmazione in simulcast 
Di seguito sono riportati i programmi trasmessi in alta definizione sul canale Rai HD prima dell'arrivo degli altri due generalisti Rai in HD avvenuto il 25 ottobre 2013 (ferma restando comunque la trasmissione di altri programmi non di Rai 1 quando richiesto sul DTT).

Loghi

Loghi dei singoli canali in HD

Attualmente utilizzati

Utilizzati in passato

Note

Collegamenti esterni 
 
 

HD
Rai HD